Constantino Constantínovich de Rusia (; Strelna, 22 de agosto de 1858 - Pávlovsk, 15 de junio de 1915) fue gran duque de Rusia, hijo del gran duque Constantino Nicoláyevich y de la princesa Alejandra de Sajonia-Altemburgo. Firmaba sus obras literarias con las iniciales K.R. (Konstantín Románov).

Primeros años 
Era el cuarto hijo del gran duque Constantino Nikoláyevich de Rusia y su esposa Alejandra Iósifovna. Nació en el palacio de Constantino, en San Petersburgo. Su hermana mayor era la reina Olga, casada con el rey Jorge I de Grecia.

Desde su infancia estaba más interesado en las letras, el arte y la música que en la educación militar necesaria para los niños Románov. Sin embargo, fue enviado a servir en la Armada Imperial de Rusia, primero en la Marina y luego en la Guardia imperial.

Vida pública 

K.R. era considerado como un artista y un mecenas del arte ruso. Como un talentoso pianista, el gran duque fue presidente de la Sociedad Musical Rusa, y tuvo a Chaikovski entre sus amigos más cercanos. Pero fue ante todo un hombre de letras. Fundó varias sociedades literarias rusas, tradujo obras extranjeras al ruso, y se sintió particularmente orgulloso de su traducción rusa de Hamlet. Fue un consumado poeta y dramaturgo que se interesó mucho en la dirección de sus obras. El gran duque apareció en su última obra, «El rey de Judea», interpretando el papel de José de Arimatea.

El eslavofilismo artístico y la devoción al deber del gran duque lo hicieron querer tanto a AlejandroIII como a NicolásII. El primero lo designó presidente de la Academia Rusa de Ciencias, y más tarde jefe de todos los colegios militares. También fue nombrado miembro honorario de la Real Academia Sueca de Ciencias en 1902, en referencia a su presidencia de una comisión topográfica sueco-rusa.

K.R. y su esposa, tía Mavra, eran de los pocos Románov que mantenían una estrecha unión en términos con NicolásII y la emperatriz Alexandra. También era amigo íntimo de la gran duquesa Isabel y escribió un poema sobre ella expresando su admiración cuando vino a Rusia por primera vez para casarse. También fue uno de los pocos miembros de la familia imperial que viajó a Moscú para asistir al funeral del esposo de Isabel, el gran duque Sergio, quien fue asesinado por la bomba de un terrorista.

Sexualidad 
Tan ejemplar y dedicada (e incluso conservadora) como era su vida pública, su confusión privada fue intensa. Si no hubiera sido por la publicación de los diarios sorprendentemente cándidos del gran duque mucho después de su muerte, nadie hubiese sabido que estaba atormentado por sus sentimientos homosexuales.

Sus primeras experiencias homosexuales ocurrieron en la Guardia Imperial. El gran duque hizo grandes esfuerzos para reprimir sus sentimientos, pero a pesar de su amor por su esposa, no pudo resistir las tentaciones. Afirmó en su diario que entre 1893 y 1899 permaneció alejado de la práctica de lo que llamó su «pecado principal». Sin embargo, por el nacimiento de su séptimo hijo, se había convertido en un visitante constante de varios de los burdeles masculinos de San Petersburgo. En 1904, escribió en su diario «ordené a mi cochero ... que se fuera, y continué caminando más allá de la casa de baños. Tenía la intención de seguir recto ... Pero sin llegar al puente Pévcheski, volví. Y así me he rendido de nuevo, sin mucha lucha, a mis inclinaciones depravadas». El ciclo de resistencia y capitulación a la tentación es un tema común en sus diarios.

A fines de 1904, se apegó a un joven atractivo llamado Yatsko. «Envié a buscar a Yatsko y él vino esta mañana. Lo convencí fácilmente de que fuera sincero. Fue extraño para mí escucharlo describir las características familiares: nunca se sintió atraído por una mujer, y ha estado encaprichado con los hombres varias veces. No le confesé que conocía estos sentimientos por mi experiencia personal. Yatsko y yo hablamos durante mucho tiempo. Antes de irse, me besó la cara y las manos, no debería haberlo permitido, y debería haberlo rechazado. Fui castigado después con vagos sentimientos de vergüenza y remordimiento. Me dijo que, desde la primera vez que nos vimos, su alma se llenó de sentimientos de éxtasis hacia mí, que crecen todo el tiempo. Cómo esto me recuerda mi propia juventud». Unos días más tarde, él y Yatsko se encontraron de nuevo, y se desarrolló una relación entre los dos.

En los últimos años de su vida, escribió de sus impulsos homosexuales cada vez menos, ya sea por haber llegado a algún acuerdo con su conciencia, o por el avance natural de la edad y la mala salud.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio el 27 de abril de 1884, en San Petersburgo, con la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo (Elizaveta Mavríkievna) (1865-1927). De esta unión nacieron:
 Iván Konstantínovich, (1886-1918).
 Gabriel Konstantínovich (1887-1955), en 1937, casado con Antonia Nesteróvskaya (1890-1951).
 Tatiana Konstantínovna (1890-1970), en 1911, casada con Constantino Alexándrovich Bagratión Mujransky (1890-1915).
 Constantino Konstantínovich (1891-1918).
 Oleg Konstantínovich (1892-1914).
 Ígor Konstantínovich (1894-1918).
 Jorge Konstantínovich (1903-1938).
 Natalia Konstantínovna (1905-1905).
 Vera Konstantínovna (1906-2001).

Los hijos del gran duque Constantino no llevaron el título de grandes duques de Rusia, sino el de príncipes de Rusia, en conformidad con la reforma hecha por AlejandroIII el 14 de julio de 1886. Según esta ley, solo los hijos y nietos de un zar, hijos de matrimonio dinástico, podrían ser grandes duques; de lo contrario, serían príncipes de Rusia y llevarían el tratamiento de Alteza Imperial. Así, los hijos del gran duque Constantino, aunque hijos de matrimonio dinástico, no eran nietos de un zar, sino bisnietos. El objetivo de la ley era restringir el número de personas con derecho a rentas del estado.

Primera Guerra Mundial 
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el gran duque y su esposa se encontraban en Wildungen, Alemania. Al estar en territorio enemigo, se apresuraron a entrar cuanto antes a Rusia, pero sus planes fueron interrumpidos por las autoridades alemanas, que los detuvieron como presos políticos. Isabel de Sajonia-Altenburgo envió una carta a la pareja imperial alemana para solicitar su ayuda, y solo entonces fueron autorizados a salir de Alemania. Al llegar, el gran duque se encontraba en un deplorable estado de salud.

La familia de Constantino de Rusia pagó un alto precio durante los primeros años de la guerra. Cinco de sus seis hijos servían en el Ejército Imperial de Rusia. El 12 de octubre de 1914, su cuarto hijo, el príncipe Oleg fue fatalmente herido en Vilna. En marzo de 1915, su yerno (esposo de su hija Tatiana), el príncipe Constantino Aleksándrovich Bagratión-Mujransky, murió en el frente del Cáucaso, Constantino sufrió mucho por estás pérdidas y su salud decayó.

Muerte 
Constantino Konstantínovich de Rusia murió en Pávlovsk el 15 de junio de 1915 de un problema vascular cerebral, en presencia de su hija Vera.

El destino trágico de sus hijos 

Los príncipes Ígor Constantínovich de Rusia, Constantino Constantínovich de Rusia, Iván Constantínovich de Rusia y Gabriel Constantínovich de Rusia fueron detenidos después de la toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917. El príncipe Gabriel Constantínovich de Rusia fue detenido en Petrogrado (San Petersburgo), mientras que sus tres hermanos fueron deportados a Alapáyevsk en los Urales. Fueron prisioneros durante meses junto con la Gran Duquesa Isabel de Hesse-Darmstadt, el Príncipe Vladímir Pávlovich Paléi y el Gran Duque Sergio Mijáilovich Románov. En la noche del 17 de julio de 1918, veinticuatro horas después del asesinato de Nicolás II de Rusia y su familia en Ekaterimburgo, los presos de Alapáyevsk fueron masacrados por sus guardias, lanzándolos en una mina que luego hicieron derrumbar con una granada. Sus cadáveres fueron encontrados por el Ejército Blanco y llevados a la República de China, donde fueron enterrados en Lades Martyrs, cerca de Pekín.

Después de la intervención de Máximo Gorki, el príncipe Gabriel Constantínovich de Rusia fue finalmente puesto en libertad. Máximo Gorki intentó, sin éxito, salvar a varios miembros de la familia imperial rusa de la ejecución. El príncipe Gabriel Constantínovich de Rusia y su esposa, Natalia Nesteróvskaya (1890-1950), emigraron y se asentaron en París, donde él murió el 18 de febrero de 1955.

Tatiana Constantínovna de Rusia, hija de Constantino, se refugió en Rumanía, y más tarde se trasladó con sus hijos a Suiza. Ella se convirtió en religiosa y murió en Jerusalén de 28 de agosto de 1970 en el monasterio ortodoxo del Monte de los Olivos.

Isabel de Sajonia-Altenburgo y sus dos hijos más jóvenes (Jorge Constantínovich de Rusia y Vera Konstantínovna de Rusia) permanecieron en Pávlovsk. En el otoño de 1918, se les permitió salir de Rusia y emigraron a Suecia.

Ancestros

Referencias 

Romanov
Poetas de Rusia
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de cuarta clase de la Orden de San Jorge
Caballeros de la Orden de los Serafines
Pour le Mérite
Dramaturgos de Rusia
Escritores bisexuales
Personas LGBT de Rusia
Realeza LGBT
Historia LGBT de Rusia
Miembros de la Real Academia de las Ciencias de Suecia
Nobles de Rusia del siglo XIX
Nobles de Rusia del siglo XX
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Constantino Constantinovich
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)